Leotta est un patronyme porté notamment par :

 , romancière américaine ;
 Christian Leotta (1980-), pianiste virtuose italien
 Diletta Leotta (1991-), animatrice de radio-télévision italienne ;
  (1934-2020), joueur et entraîneur de football italien.